Pink Bubbles Go Ape е четвърти студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Кай Хансен е заменен от Роланд Грапов.

Състав 
 Михаел Киске – вокали, акустична китара
 Роланд Грапов – китари
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Инго Швихтенберг – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 1991 година
Албуми на Хелоуин